Игна́тов — русская фамилия, также топоним.

Игнатов

А 
 
 Игнатов, Алексей Николаевич (1928—2010) — советский и российский юрист, доктор наук.
 Игнатов, Андрей Александрович (род. 1968) — советский и российский прыгун в длину.

Б 
 Игнатов, Борис Анатольевич (1901—1969) — советский военный, государственный и политический деятель.

В 
 Игнатов, Вадим Николаевич (1931—1998) — советский государственный и партийный деятель.
 
 
 Игнатов, Виктор Константинович (1922—2010) — начальник УМВД по Ивановской области (1969—1974), генерал-майор
 Игнатов, Виталий Владимирович (род. 1973) — российский легкоатлет, спринтер.
 
 Игнатов, Владислав Михайлович (1958—2015) — депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации III созыва.
 Игнатов, Влас — русский переводчик и дипломат первой половины XVI века.

Г 
 Игнатов, Геннадий Петрович (1925—1942) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

Д 
 Игнатов, Давид (1885—1954) — американско-еврейский прозаик и драматург.
 Игнатов, Данила (род. 2001) — молдавский футболист.

Е

И 
 
 
 Игнатов, Илья Николаевич (1856—1921) — русский писатель.

М

Н

П 
 Игнатов, Павел Анатольевич (род. 1975) — российский кинорежиссёр, оператор, сценарист, продюсер.

Р 
 Игнатов, Роман Геннадьевич (род. 1973) — советский и российский футболист.

С 
 
 Игнатов, Степан Андреевич (1908—1966) — советский партийный и государственный деятель.

Ю 
 

 Филарет (Игнатов) (в миру Славчо Цеков Игнатов; 1921—1987) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Видинский.



Топоним 
 Игнатов — хутор в Серафимовичском районе Волгоградской области.
 Игнатов — хутор в Алексеевском районе Белгородской области.

См. также 
 
 
 
 Игнатюк